Бу́ров (Бу́рова) — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Буров 
 
 
 Буров, Альберт Григорьевич (1936—2005) — советский актёр, театральный режиссёр и педагог.
 Буров, Анатолий Сергеевич (1934—2017) — советский и российский скульптор.
 Буров, Андрей Константинович (1900—1957) — советский архитектор, инженер и изобретатель, профессор.
 Буров, Атанас (1875—1954) — болгарский политический деятель и предприниматель.
 Буров, Валентин Евгеньевич (1938—2009) — советский и российский актёр.
 Буров, Валерий Васильевич (род. 1942) — советский футболист, российский тренер.
 Буров, Виктор Николаевич (1914—2005) — советский учёный-судостроитель, Герой Социалистического Труда, вице-адмирал.
 
 Буров, Геннадий Павлович (1924—1985) — советский хозяйственный деятель, директор Брянского машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 Буров, Герман Петрович (1907—1996) — старшина флота, Герой Советского Союза.
  (1917—1987) — марокканский врач-гинеколог, хирург.
 
 Буров, Илья Алексеевич (род. 1991) — российский фристайлист.
 
 Буров, Максим Алексеевич (род. 1998) — российский фристайлист.
 
  (род. 1951) — профессор общей педагогики в Университете Касселя (ФРГ).
 
 Буров, Пётр Никитич (1872—1954) — генерал-майор, участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России.
 
 Буров, Фёдор Емельянович (1845—1895) — русский художник.

Составные фамилии
 Буров-Петров, Василий Иванович (1883—1939) — советский военный и политический деятель, участник гражданской войны.

Бурова

Топоним 
 Буров — посёлок в Германии, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Буров — хутор в городском округе город Михайловка Волгоградской области России.

См. также 
 
 
 Дом Бурова